Мидлтаун () может означать:

Топоним США 
 Мидлтаун — город в Коннектикуте.
 Мидлтаун — тауншип в Миннесоте.
 Мидлтаун — город в Огайо.

Прочее 
 Мидлтаун — британский фильм 2006 года.
 Мидлтаун-роуд — станция нью-йоркского метро.

См. также 
 Мидл
 Мидлберг
 Мидделбург
 Мидлвилл
 Мидлтон